miniatura|Castell de la Talaia, a Villena, Alacant
El  Marquesat de Villena  és un títol nobiliari espanyol concedit per Joan II de Castella, el 12 de novembre de 1445 a Juan Pacheco, que a més era Gran Mestre de l'Orde de Santiago, Avançat Major de Castella al Regne de Múrcia i posteriorment primer duc d'Escalona.

El marquesat, com a entitat territorial, era herència de l'antic Senyoriu de Villena, que havia revertit a la corona. Anteriorment ja havia estat marquesat en la persona d'Alfons d'Aragó i Foix, encara que va tornar a revertir a la corona fins a la seva concessió a Juan Pacheco. El fill d'aquest, Diego López Pacheco i Portocarrero va perdre gran part de les terres del marquesat, entre elles la capital, Villena. No obstant això, va conservar el títol, que ha perdurat.

En l'actualitat, ostenta el títol de Marquès de Villena Francesc de Borja Soto i Moreno-Santamaría, duc de Fredes i descendent de la Casa d'Escalona.

Orígens del marquesat 
Pel que fa a les terres de Villena, estaven lligades a la monarquia castellana pel matrimoni del rei Enric II de Castella amb Joana Manuel de Villena. Es tractava d'uns territoris situats entre les ciutats de Cuenca i Múrcia.

Pel que fa al títol, va ser creat el 1366 per aquest rei per a recompensar Alfons d'Aragó i Foix per haver-lo ajudat a destronar Pere I el cruel. Durant la guerra Alfons havia lluitat sota les ordres de Pere IV el cerimoniós (cosí seu) i havia sofert captiveri caient en mans dels anglesos que lluitaven a favor de Pere I.
A la mort del rei Enric II, el seu successor Joan I va continuar afavorint-lo amb el títol de condestable. El successor d'aquest Enric III però, que era un noi de només onze anys, es va veure influït pels seus consellers els quals van anul·lar el títol el 1391.

El 1445 el rei Joan II va atorgar el títol a Juan Pacheco per haver lluitat valentament al costat del príncep Enric, el furur Enric IV a la primera batalla d'Olmedo contra les tropes dels infants d'Aragó. Des d'aleshores el títol ha anat passant per herència a altres persones.

Marquesos destacats 
 Juan Pacheco: primer marquès i important polític del . Nascut a Belmonte poble on va construir el castell després de convertir la vila en capital del marquesat.
 Diego López Pacheco i Portocarrero (c. 1443 - 1529): famós per la seva política de mecenatge i suport als il·luminats, grup de creients les pràctiques dels quals van ser declarades herètiques per la Inquisició a partir de 1525. A ell va dirigit el tercer Abecedari, de Fra Francisco Osuna, aparegut a Toledo el 31 d'agost de 1527.
 Diego López Pacheco Cabrera: virrei de Navarra 1646 - 1652. Casat amb Juana de Zúñiga Portocarrero.
 Juan Manuel Fernández Pacheco: fill de l'anterior, fundador i primer director de la Reial Acadèmia Espanyola (entre 1713 i la seva mort el 1725).
 Mercurio Antonio López Pacheco: fill de l'anterior, segon director de l'Acadèmia (entre la mort del seu pare, el 1725, i la seva pròpia mort, en 1738).

Arbre genealògic 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Referències

Vegeu també 
 Enrique de Villena
 Castell de Belmonte

Villena
Història de Villena
Corona d'Aragó
Corona de Castella